Альваро Вадільйо (* 1994) — іспанський футболіст.
 Хосе Мануель де Вадільйо (1777—1858) — іспанський політик і письменник, виконував обов'язки державного секретаря країни навесні 1823 року.
 Мануель де Вадільйо-і-Веласко — іспанський державний діяч, секретар Універсального бюро (1714).

Запотітлан-де-Вадільйо — місто та муніципалітет штату Халіско.

Вадільйо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон в провінції Сорія.
 Вадільйо-де-ла-Гуаренья — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон в провінції Самора.
 Вадільйо-де-ла-Сьєрра — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон в провінції Авіла.